«Трентино» () — мужской волейбольный клуб из Тренто, Италия. Основан в 2000 году. Выступает в итальянской Серии А.

История 
Волейбольный клуб «Трентино» был основан 23 мая 2000 года, а два дня спустя клуб приобрёл право выступать в Серии А у испытывающего финансовые трудности клуба «Равенна».

История выступлений

Состав 
Сезон 2015/2016

Достижения 
 Чемпион Италии (4): 2007/08, 2010/11, 2012/13, 2014/15
 Серебряный призёр чемпионата Италии (3): 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2016/17
 Обладатель Кубка Италии (3): 2009/10, 2011/12, 2012/13
 Финалист Кубка Италии (5): 2010/11, 2014/15, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2011, 2021
 Чемпион мира среди клубу (5): 2009, 2010, 2011, 2012, 2018
 Победитель Лиги Чемпионов ЕКВ (3): 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Финалист Лиги Чемпионов ЕКВ (3): 2015/16, 2020/21, 2021/22
 Победитель Кубка ЕКВ: 2018/19
 Финалист Кубка ЕКВ (2): 2014/15, 2016/17

Тренеры 
 2000—2003 
 2003—2005  
 2005  
 2005—2007  
 2007—2013  
 2013—2014  
 2014—

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Серии А
 Gruppo Diatec
 La forza della squadra

Волейбольные клубы Италии